Тубич:

 Тубич, Бранко — Народный герой Югославии.
 Тубич, Миле — Народный герой Югославии.
 Тубич, Неманья (род. 1984) — сербский футболист.